Нанкин 2010 — 3-й международный двухкруговой шахматный турнир, проходивший с 18 по 30 октября в Нанкине (Китай). 1-й этап розыгрыша «Большого шлема» (2010—2011).

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2766)
 Главный арбитр: ()
 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, потом 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с 61-го.

Участники

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте chess.co.uk
 Нанкин 2010 на сайте ChessPro.ru

Международные соревнования по шахматам в Китае
Октябрь 2010 года
2010 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Нанкине
Спорт в Китае в 2010 году